

Patronyme

 Rochus Gliese (1891-1978), acteur, producteur, chef décorateur et réalisateur allemand.
 Wilhelm Gliese (1915–1993), astronome allemand.

Astronomie
 Le catalogue Gliese est un catalogue d'étoiles qui tente de lister toutes les étoiles en deçà de 20 ou 25 parsecs de la Terre.
 « Gliese » entre dans le nom de plusieurs étoiles et exoplanètes, voir la liste d'exoplanètes, la liste d'étoiles par constellation et la liste de .
 L'astéroïde (1823) Gliese.
Gliese 832 
Gliese 163